Le terme cumin noir peut désigner deux plantes à épices distinctes :
 Nigella sativa, la Nigelle cultivée ;
 Bunium persicum.

Épice